De voetbalcompetitie J-League in Japan.
Een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht Sectie 1.